Casa delle Teste (Huis met de Hoofden) – edificio di Amsterdam
 Casa delle Teste (Maison des Têtes) – edificio di Colmar
 Casa delle Teste Nere – edificio di Riga

Pagine correlate
Huis met de Hoofden